

Geografia 
 Guggisberg – comune svizzero del Canton Berna

Persone 
 Frederick Gordon Guggisberg – funzionario britannico
 Gunvor Guggisberg – cantante svizzera